Бреннан Марсель Уильямс (, ) — американский рестлер и бывший игрок в американский футбол. Он выступает в WWE на бренде SmackDown под именем ма.сэ ().

До начала своей карьеры рестлера Уильямс был выбран командой Национальной футбольной лиги «Хьюстон Тексанс» в третьем раунде (89-й по счету) драфта НФЛ 2013 года. Он играл в футбол в колледже Северной Каролины.

Карьера в рестлинге

Личная жизнь 
Уильямс — сын Жаклин и бывшего защитника НФЛ Брента Уильямса. У него трое детей с женой Сиаррой. Его брат Кэм играл в качестве полузащитника за команду штата Огайо, а в настоящее время работает скаутом в команде «Нью-Ингленд Пэтриотс». Его младшая сестра Джейлен, бывшая баскетболистка команды университета штата Пенсильвания, подписала контракт с WWE 19 августа 2021 года. В детстве Уильямс был поклонником реслинга, называя Эдди Герреро и Великого Муту одними из своих любимцев. Он также является поклонником видеоигр, аниме и манги.

Титулы и достижения 
 Pro Wrestling Illustrated
 № 211 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 2021
 WrestleCrap
 Премия Гукера (2020) —

Примечания 

Рестлеры США
Рестлеры, известные под псевдонимами